Northrop steht für:
 Northrop (Minnesota), Stadt im Martin County, Minnesota, USA

Northrop ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Skottowe Northrop (1911–2003), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Henry Pinckney Northrop (1842–1916), Bischof von Charleston
 John Howard Northrop (1891–1987), US-amerikanischer Chemiker
 John Knudsen Northrop (1895–1981), US-amerikanischer Industrieller und Flugzeugkonstrukteur
 Morgan Northrop (* 1994), US-amerikanische Freestyle-Skisportlerin
 Wayne Northrop (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Northrop Corporation, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Kap Northrop, Kap an der Ostküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Northrup